

Personne 
Esc est un des surnoms d'Œric, roi de Kent de 488 à 512 (ou 516)

Sigle 
ESC peut signifier :
 en français
 École supérieure de commerce ;
 Éducation socioculturelle, matière de l’enseignement agricole français ;
 éclaireurs salutistes du Congo ;
 en anglais
 Electronic Stability Control, un contrôle de stabilité sur certains véhicules (en français, correcteur électronique de trajectoire) ;
 Electronic Speed Control, un variateur de vitesse surtout utilisé pour le contrôle des trois phases d'un moteur brushless (sans balais) ;
 Eurovision Song Contest (en français, Concours Eurovision de la chanson) ;
 Economic and Social Concil (ECS ou ECOSOC), le Conseil économique et social des Nations unies ;
 European Students Conference (ESC), La Conférence Européenne des étudiants ;
 Egyptian Space Channel, l'ancien nom de la chaîne de télévision satellitaire égyptienne Al Masriyah ;
 Euro Space Center, le centre européen de stage pour les candidats astronautes et où sont situés les bureaux belges de l'Agence spatiale européenne ;
 European Society of Cardiology.

Abréviation 
ESC peut signifier :
 Escape, la touche d'échappement des claviers d'ordinateur ;
 caractère d'échappement des code ASCII et ISO/CEI 8859, 0x1B en hexadécimal, 27 en décimal.

Code 
ESC peut signifier :
 , à Escanaba, dans l'État du Michigan aux États-Unis.

Abréviation